Prima Categoria 1913/1914 (z wł. Pierwsza Kategoria) – 17. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez FIGC, które odbyły się od 12 października 1913 do 12 lipca 1914. Mistrzem został Casale, zdobywając swój pierwszy tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników w głównym turnieju została powiększona z 18 do 29 drużyn. Kluby z Północnych Włoch podzielono na trzy regionalne grupy, po dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do turnieju finałowego.

W równoległym turnieju środkowo-południowej części kraju najpierw zostały wyłonione zwycięzcy regionów, którzy potem systemem pucharowym rozegrali tytuł mistrza środkowo-południowych Włoch.

W finale narodowym (wł. Finalissima) mistrz głównego turnieju z Północy grał z mistrzem Środkowych i Południowych Włoch.

Kluby startujące w sezonie 
 Piemont - Liguria

 Lombardia

 Wenecja Euganejska - Emilia Romania

 Toskania

 Lacjum

 Kampania

Północne Włochy

Kwalifikacje

Piemont - Liguria

Tabela

Wyniki

Piemont - Lombardia

Tabela

Wyniki

Wenecja Euganejska - Emilia Romania

Tabela

Wyniki

Runda finałowa 
Mecze rozgrywane od 15 marca do 21 czerwca.

Tabela

Wyniki

Środkowo-Południowe Włochy

Kwalifikacje

Toskania

Tabela

Wyniki

Lacjum

Tabela

Wyniki

Kampania
 25 stycznia
Naples – Internazionale Napoli 1:1
 2 lutego
Internazionale Napoli – Naples 2:1

Runda finałowa

Pierwsza runda 
 19 kwietnia
SPES – Lazio 0:3
 26 kwietnia
Lazio – SPES 1:0

Druga runda 
 3 maja
Lazio – Internazionale Napoli 1:0
 10 maja
Internazionale Napoli – Lazio 0:8

Finał 
 5 czerwca
Casale – Lazio 7:1
 12 czerwca
Lazio – Casale 2:0

Ostatni mecz Casale rozegrał w składzie: Gallina, Maggiani, Scrivano, Rosa, Luigi Barbesino, Giuseppe Parodi, Caira, Angelo Mattea, Giovanni Gallina, Amedeo Varese, Bertinotti.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 

1913 w Europie
1913 w piłce nożnej
1914 w piłce nożnej
1914 we Włoszech
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech